Гладенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гладенко, Иван Никитович (1915—1991) — советский и украинский учёный в области ветеринарной фармакологии, академик ВАСХНИЛ.
 Гладенко, Прасковья Григорьевна (1927—1975) — советская доярка, Герой Социалистического Труда. 
 Гладенко, Тамара Викторовна (1917—1991) — советский архитектор-реставратор.